Чхон Чжон Мён (, род. 29 ноября 1980 года) — южнокорейский актёр. Дебютировал в 1999 году в молодёжной дораме «Школа 2».

Известен по главным ролям в дорамах «Мода 70-х» (2005), «Прощай, одиночество» (2006), «Что ты затеяла, лиса?» (2006), «Сестра Золушки» (2010), «Дуэт», «Человек чести» (2011), «Перезагрузка» (2014), «Сердцем к сердцу» (2015) и «Мастер: Бог лапши» (2016).

Он также снялся в фильмах «Смелые» (2005), «Великолепные противники» (2006), «Гензель и Гретель» (2007) и «Королева ночи» (2013).

В 2011 году Чхон Чжон Мён открыл собственную управляющую компанию.

Биография
Чхон Чжон Мён родился 29 ноября 1980 года в Сеуле. У него есть старший брат и две старшие сестры.
Окончил Университет Санчжи в городе Вонджу, Канвондо.

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Развлекательные шоу

Музыкальные видео

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучший актёр-новичок» (телевидение)